

Тхужев — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Тхужев — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства